Dura bezeichnet:

 in der Medizin die äußerste Hirnhaut
 Dura Elementbau in Berlin-Schöneberg, ehemaliger Flugzeug- und Automobilzulieferer sowie Batteriehersteller
 Dura Europos, eine antike Stadt in Syrien
 Dura (Assyrien), eine antike Stadt in Assyrien am linken Ufer des Tigris, möglicherweise beim heutigen Ad-Dawr nahe Tikrit im Irak
 Dura (Sprache), die tibetobirmanische Sprache
 Titularbistum Dura, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Dura (Palästina), eine Stadt südwestlich von Hebron

Dura ist der Firmenname von:

 Dura Automotive Systems, einem US-amerikanischen Automobilzulieferer mit Produktionsstandorten in Deutschland
 Dura Convertible Systems, einem US-amerikanischen Automobilzulieferer
 Dura Tufting, einem ehemaligen deutschen Textilbetrieb und Automobilzulieferer
 einem zu dem amerikanischen Mylan-Konzern gehörender deutscher Hersteller von Generika, siehe Mylan Laboratories

Dura ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Dura, italienischer römisch-katholischer Bischof
 İhsan Şeref Dura (1901–1984), türkischer Generalleutnant und Politiker
 Joaquina Dura (* 2005), argentinische Hochspringerin
 Scipione Dura († 1551), italienischer römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 La Dura Dura